Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Archer se référant à l'archer (personne tirant à l'arc) : 
 le , un brick de 12 canons, lancé en 1801, vendu en 1815 ;
 le , un sloop lancé en 1849, détruit en 1866 ;
 le , un croiseur lancé en 1885, vendu en 1905 ;
 le , un destroyer de la classe Acheron lancé en 1911, vendu en 1921 ;
 le , un porte-avions d'escorte de la classe Long Island, lancé en 1939, détruit en 1962 ;
 le , un patrouilleur de la classe Archer, lancé en 1985 et toujours en service en 2011.

Archer